Bussums Schaak Genootschap (BSG) is een schaakvereniging uit Bussum.

Het Bussums Schaak Genootschap is opgericht op 2 oktober 1911. De vereniging speelt tegenwoordig in het Denksportcentrum van Bussum.

Sinds 2008 speelt het eerste team in de Meesterklasse, de hoogste klasse van de schaakcompetitie van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

Sinds 1984 organiseert de vereniging met Pinksteren het VBG/van Berkel-BSG Pinkstertoernooi.

Externe link 
 Officiële website

Sport in Gooise Meren
Nederlandse schaakvereniging
Sportvereniging in Noord-Holland